Le Championnat du monde de Supersport 2004 est la  du Championnat du monde de Supersport.
La saison a débuté le 29 février et s'est terminée le 3 octobre après 10 manches.

Karl Muggeridge a remporté le titre pilote avec un total de sept courses gagnées, un record pour la catégorie et Honda le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs 

2004
Sport motocycliste en 2004
Supersport